Марганец — химический элемент. Кроме того, слово «марганец» может означать:

 Марганец — город в Днепропетровской области Украины.
 Марганец — название посёлка Жезды в Казахстане в 1954—1962 годах.